

Wydarzenia 

 Król Lidii Alyattes II zburzył Smyrnę.
 W Babilonie zbudowano Bramę Isztar.
 Azja
 9 maja – W Chinach zaobserwowano zaćmienie Słońca.
 Bitwa pod Yanling (). Jin wygrali z Chu.